Фінал Кубка Футбольної ліги 2016 — фінальний матч 56-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Перемогу і свій четвертий титул здобув «Манчестер Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Фінали Кубка Футбольної ліги
2016 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Лютий 2016
2016 в англійському спорті